Il singolare  del Türk Telecom İzmir Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Andrea Stoppini era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Somdev Devvarman ha battuto in finale Marsel İlhan 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Igor' Kunicyn (quarti di finale)
  Somdev Devvarman (campione)
  David Guez (secondo turno)
  Marsel İlhan (finale)

 Stéphane Bohli (semifinali)
 Martin Fischer (primo turno, ritiro)
 Conor Niland (primo turno)
 Uladzimir Ihnacik (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Türk Telecom İzmir Cup 2010